Села:
 Тарасівка (Боярська міська громада)
 Тарасівка (Кожанська селищна громада)